Sezóna 1991/1992 byla 75. sezonou (65. sezónou pod současným názvem) Toronta Maple Leafs v NHL. Toronto obsadilo v Norrisově divizi 5. místo a do play-off se už podruhé za sebou neprobojovalo.

Tabulka Norrisovy divize:

Před sezónou 
Hráči, kterým skončila smlouva a odešli:  Aaron Broten, Dave Reid
Volní hráči, kteří podepsali smlouvu s Torontem: Bob Halkidis, Kevin McClelland
Z Edmontonu přišli Glenn Anderson, Grant Fuhr a Craig Berube
Do Edmontonu odešli Vincent Damphousse, Peter Ing, Scott Thornton a Luke Richardson

Zápasy

Statistiky hráčů 

brankáři

Externí odkazy 

  Maple Leafs on Hockey Database
  Game log at Database Hockey

Sezóny Toronto Maple Leafs
Lední hokej v roce 1991
Lední hokej v roce 1992